Paramunna är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1866. Paramunna ingår i familjen Paramunnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Paramunna